Закариасен () — фарерская фамилия.

Известные носители:

 Закариасен, Луис (1890—1960) — фарерский писатель и политический деятель.

 Закариасен, Ольвур (род. 1932) — фарерский политический деятель.

 Закариасен, Петур (род. 1995) — фарерский футболист, защитник, сын Финнбьёрна Закариасена.

 Закариасен, Суймун Мичаль (1853—1931) — фарерский поэт и общественный активист.

 Закариасен, Суймун Петур (1887—1977) — фарерский журналист и политический деятель.

 Закариасен, Финнбьёрн (род. 1967) — фарерский футболист, защитник, отец Петура Закариасена.

 Закариасен, Хёгни (род. 1982) — фарерский футболист, полузащитник.